Ел Карисито има више значења:

 Ел Карисито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Карисито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Карисито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Карисито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Карисито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Карисито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Карисито (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Карисито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Карисито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Карисито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Карисито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Карисито (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Карисито (Онавас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Карисито (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Карисито (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Карисито, Ерманос Понсе (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Карисито, Карисито де лос Рета (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Карисито (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику